Beck har flere betydninger:

 Beck (slægter) – flere danske, svenske og tyske adelsslægter og borgerlige slægter
 Beck (musiker) – en amerikansk musiker
 Beck (tv-serie) – en svensk tv-serie baseret på figurerne i Roman om en forbrydelse

Efternavn 
 Martin Beck – en fiktiv person i krimiserien Roman om en forbrydelse

Tyske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne